Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 2 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Brisbane

Navigation 

dames 1965
Brisbane
Tennis en Australie en 1965
Sport en novembre 1965